

Toponyme 

 Rivière-Thompson, un hameau de Val-d'Or, MRC de La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec (coordonnées géographiques: 48° 05' 30"; 77° 53' 00") ;
 Université Thompson-Rivers, une université à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Hydronyme

Rivière Thompson, une rivière coulant dans le Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), Québec. Coordonnées géographiques: 47° 07' 51"; 75° 27' 08" ;
 Rivière Thompson, une rivière qui passe dans Val-d'Or (ville), MRC de La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 05' 14"; 77° 52' 41" ;
 Rivière Thompson, un ruisseau coulant dans Franquelin (municipalité), Manicouagan, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 19' 09"; 67° 50' 33" ;
 Rivière Thompson, un affluent du fleuve Fraser, coulant dans le sud de la Colombie-Britannique ;
 Thompson River Salish, le bras nord de la rivière Thompson en Colombie-Britannique ;
 Rivière Thompson, une rivière de Saskatchewan ;

Rivière Thompson, une rivière du Missouri ;
 Rivière Thompson, une rivière du Montana ;
 Big Thompson River, un affluent de la rivière South Platte dans l'État américain du Colorado ;
 Little Thompson River, un affluent de Big Thompson River ;
 Rivière Thompson, une rivière de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud.

Premières nations 
 Thompson River Salish, l'ancien nom anglais de la nation Nlaka'pamux, une Première nation canadienne
 Thompson, l'ancien nom de leur langue, le Nlaka'pamux, une langue salishan intérieure